Landesregierung Ilg bezeichnet mehrere Regierungen Vorarlbergs:
 Landesregierung Ilg I
 Landesregierung Ilg II 
 Landesregierung Ilg III
 Landesregierung Ilg IV